

Toponyme 
 Marigna-sur-Valouse est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.